Guillemina de Prússia (1709-1758). Es casà Frederic de Brandenburg-Bayreuth.
 Guillemina de Prússia (princesa d'Orange-Nassau) (1751 - 1820).
 Guillemina de Prússia (reina dels Països Baixos) (1774 - 1837).